Araguanaense – abitanti di Araguanã (Maranhão)
Araguanaense – abitanti di Araguanã (Tocantins)